El término sulfato de cobre existen varios tipos de sulfatos:
 Sulfato de cobre (I), o  sulfato cuproso de fórmula (Cu2SO4);
 Sulfato de cobre (II), o sulfato cúprico de fórmula (CuSO4); o

 Sulfato de cobre pentahidratado, de fórmula CuSO4 · 5H2O.